Antonio Bertini, directeur de Walt Disney Company Italia
 Catherine Bertini (1950-), fonctionnaire et professeure américaine 
 Eugenio Bertini (1846-1933), mathématicien italien
 Francesca Bertini (1892-1985), actrice cinématographique italienne de l'époque du cinéma muet
 Franco Bertini (1938-), joueur de basket-ball italien
 Gary Bertini (1927-2005), chef d'orchestre israélien
 Gianni Bertini (1922-2010), peintre italien
 Giuseppe Bertini (1825-1898), peintre italien
 Henri Bertini (1798-1876), compositeur et pianiste français
 Lorenzo Bertini (1976-), rameur italien
 Mario Bertini (1944-), footballeur italien
 Maurizio Bertini (1955-), coureur cycliste italien
 Romeo Bertini (1893-1973), athlète italien
 Silvano Bertini (1940-2021), boxeur italien

Autre 
Le prix Bertini, récompensant les actrices et acteurs sociaux de la ville de Hambourg en Allemagne.

Notes et références 

Patronyme italien